Quadrata bezeichnet:

 eine antike römische Versalschrift, siehe Capitalis quadrata
 eine römische Militäranlage in Pannonien, heute Lébény in Ungarn
 eine römische Siedlung in Oberitalien, heute Verolengo im Piemont
 Roma quadrata